Budaun (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Budaun (stad), hoofdplaats van bovengenoemd district